Далгáтов Далгáт Сайдуллáевич (15 сентября 1960, с. Бускри) — российский скульптор. Член секции скульптуры Московского Союза Художников и Объединения Московских Скульпторов. Член Союза художников России. Участник российских и республиканских выставок искусства.

Биография 
Родился 15 сентября 1960 года в дагестанском селе Бускри. По национальности даргинец.

В школьном возрасте учился в дагестанских городах Избербаше, Буйнакске, затем Вышнем Волочке.

В 1987 году окончил Пензенское художественное училище имени К. А. Савицкого, отделение скульптуры. А в 1994 году Харьковский художественно-промышленный институт, факультет скульптуры.

С 1998 года Член Союза художников России.

Первую популярность обрел в 2004 году, когда журналист Магомед Рабаданов опубликовал в журнале «Возрождение», посвященном экономике, культуре, известным именам даргинцев, небольшую статью о скульпторе из Дагестана Далгате Далгатове Сайдуллаевиче.

Игорь Егунов — московский искусствовед — писал о Далгате, что в его творчестве заметна самодостаточность композиций, их полная отрешенность и замкнутость от реального и физического пространства, что мир скульптуры Д. Далгатова — это «театр страстей мировых проблем и вселенских катаклизмов».

Творческая деятельность 
Помимо России, некоторые его работы находятся в частных коллекциях Китая, США, Германии, Италии, Гонконга, Сингапура.

Одну из его известных работ «Шторм» скульптор делал для симпозиума по скульптуре в турецком Измире. Композиция посвящена теме преодоления и борьбы со стихией.

С 2010 года памятник из белого камня «Русской учительнице», сделанный Далгатом, стоит в парке села Уркарах. В 2018 г. автор сотворил памятник на эту же тему для села Усемикент. Памятники посвящены русским, украинским и прочим учителям, которые в XX веке массово прибывали в различные окраины СССР, в частности в Дагестан, для ликвидации безграмотности населения.

В 2020 году в Уфе выполнял скульптуру для Музея камня «Парк Пермского периода», скульптура называется «Колесо времени».

Примечания 

Члены Союза художников России
Скульпторы XXI века
Скульпторы России
Скульпторы по алфавиту